WEC peut faire référence à :
 Championnat du monde d'endurance FIA (), un championnat de course automobile ;
 Conseil mondial de l'énergie (), une organisation internationale soutenant le développement des énergies durables ;
 Whole Earth Catalog,  un catalogue américain de contre-culture publié entre 1968 et 1972 ;
 Wireless Experimental Centre, un avant-poste britannique de décryptage pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 World Extreme Cagefighting, une organisation américaine d'arts martiaux mixtes.